Diese Liste gibt einen Überblick über die Mitglieder des Repräsentantenhauses der Republik Malta in der 4. Wahlperiode nach der Unabhängigkeit von 1976 bis 1981.

Quelle: Maltadata

Einzelnachweis 

1976
Malta, Parlamentsabgeordnete #1976
Malta, Parlamentsabgeordnete #1976